Heteromastus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Eisig 1887. Heteromastus ingår i familjen Capitellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Heteromastus